Lias può essere

Lias: un comune francese situato nel dipartimento del Gers nella regione del Midi-Pirenei.
Lias: termine scientifico usato nella scala dei tempi geologici come sinonimo di Giurassico inferiore.